Alleyrat peut désigner :
 Alleyrat, commune française de la Corrèze ;
 Alleyrat, commune française de la Creuse.

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France